Helen Johansson kan syfta på:

 Helene Björk, tidigare Johansson – en svensk fotbollsspelare
 Helen Tronstad, tidigare Johansson – en svensk meteorolog
 Helen A. Johansson - en svensk travkusk